Открытый чемпионат Бразилии 2016 (, ) — 16-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в бразильском городе Сан-Паулу, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 22 по 28 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Пабло Куэвас
 Парный турнир —  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал Бенуа Пер (№ 22 в мире на тот момент). Француз проиграл свой первый же матч на турнире на стадии второго раунда сербу Душану Лайовичу. Прошлогодний чемпион Пабло Куэвас защищал свой титул в качестве третьего номера посева и смог повторить свой прошлогодний успех. В финале он переиграл теннисиста без посева Пабло Карреньо Бусту.

В парном турнире победу одержал дуэт Хулио Перальта и Орасио Себальос. Прошлогодние чемпионы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Пабло Куэвас обыграл  Пабло Карреньо Бусту со счётом 7-6(4), 6-3.
 Куэвас выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Карреньо Буста сыграл дебютный одиночный финал за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Хулио Перальта /  Орасио Себальос обыграли  Пабло Карреньо Бусту /  Давида Марреро со счётом 4-6, 6-1, [10-5].
 Перальта выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Себальос выиграл 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Бразилии

 Мировой тур ATP 2016
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Бразилия
Теннис
Февраль 2016 года
2016